Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Goran Ivanišević (finale)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Boris Becker (campione)
Assente
Assente

 Richard Krajicek (primo turno)
 Andre Agassi (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1996
ATP Tour 1996